Cimex é um género de insectos heterópteros da família Cimicidae que agrupa um conjunto de espécies que são parasitas externos de mamíferos, incluindo dos humanos. O género inclui o percevejo-de-cama Cimex lectularius.

Taxonomia
Os dados incluídos na base taxonómica Catalogue of Life permitem o seguinte cladograma:

Referências 

Hemiptera